Esistono due serie televisive (una statunitense e una italiana) andate in onda con lo stesso titolo in tempi diversi:

Serie televisiva statunitense (1951-1953) 
Episodi di Squadra mobile (serie televisiva 1951) (prima stagione)
Episodi di Squadra mobile (serie televisiva 1951) (seconda stagione)
Episodi di Squadra mobile (serie televisiva 1951) (terza stagione)

Serie televisiva italiana (2015-2017) 
Episodi di Squadra mobile (prima stagione)
Episodi di Squadra mobile (seconda stagione)

Pagine correlate 
Squadra mobile (disambigua)